Daytona Beach est une ville dans l’État de Floride, États-Unis, connue pour ses courses automobiles.
 Le Daytona International Speedway est le circuit classique de la ville de Daytona Beach.
 Le Daytona 500 est une course automobile de type Stock-car, de la NASCAR se courant sur 500 miles (805 km) sur le Daytona International Speedway. 
 Les 24 heures de Daytona est une course d'endurance se tenant sur le circuit Daytona International Speedway.

Automobiles et motos 
 Les Dodge Daytona sont des modèles spéciaux de véhicule de la marque Dodge.
La Dodge Daytona (G-body), modèle produit de 1984 à 1993 par Chrysler et Dodge.
 La Ferrari 365 Daytona est une voiture sportive grand tourisme du constructeur automobile italien Ferrari.
 La Triumph Daytona est une moto sportive construite par la firme britannique Triumph.
La Shelby Daytona, un coupé sport américain, lié à l'iconique AC Cobra.
 Flandria Daytona, une moto de l'entreprise belge Flandria

Jeux vidéo 
 Daytona USA, puis Daytona USA 2 sont des jeux vidéo de course développés par Sega-AM2 commercialisés en 1994 puis  1998.

Et aussi 
 Daytona est un album de la série de bande dessinée française de science-fiction Golden Cup.

 Autre 
 DaYTona est un groupe de rock français originaire de Lyon.
 Daytona'' est un album du rappeur américain Pusha T.
 Daytona est un modèle de montre de la marque Rolex.